Oak Hill Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Oak Hill Cemetery (Washington, D.C.)

im NRHP gelistete Objekte:
 Oak Hill Cemetery (Alabama), ID-Nr. 77000208
 Oak Hill Cemetery (Florida), ID-Nr. 03000006
 Oak Hill Cemetery (Illinois), ID-Nr. 95001240
 Oak Hill Cemetery (Indiana), ID-Nr. 04000205
 Oak Hill Cemetery (Michigan), ID-Nr. 89000493

Siehe auch:
 Oak Hill Cemetery Chapel